A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1985, foi a 17ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, aconteceu entre 5 e 20 de janeiro. Nessa edição, os 32 clubes participantes, foram divididos em 8 Grupos com 4 times cada.
O título deste ano, acabaria com o "moleque travesso", o Juventus, pela 1ª vez, após vitória por 1 a 0 na final, contra o Bugre de Campinas, o Guarani.

Tivemos nesta edição, a participação de uma equipe européia pela 1ª vez: o Bayern de Munique.

Regulamento 
A Competição será disputada em 5 fases: primeira fase, oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. Participaram da primeira fase um total de 32 clubes, divididos em 8 grupos, portanto de A a H.

Na  primeira fase os clubes jogaram entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para as oitavas-de-final, os dois melhores clubes que obtiveram o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos.
 
Ao término da primeira fase, em eventual igualdade de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicou-se, sucessivamente, os seguintes critérios:

 Confronto direto (somente no empate entre dois clubes)
 Maior saldo de gols
 Maior número de vitórias
 Maior número de gols marcados
 Sorteio

Equipes participantes 
Estas são as 32 equipes que participaram desta edição:

Primeira fase

Grupo A (São Bernardo do Campo)

Grupo B (São Paulo)

Grupo C (São Paulo)

Grupo D (São Paulo)

Grupo E (São Paulo)

Grupo F (Suzano/Santos)

Grupo G (São Caetano do Sul)

Grupo H (São Bernardo do Campo)

Segunda fase

Tabela

Oitavas-de-final

 a. O jogo terminou 1 a 1 no tempo normal. O São Paulo marcou mais um na prorrogação e venceu o jogo.

Quartas-de-final 

 b. O jogo terminou 1 a 1 no tempo normal. O Internacional marcou mais um na prorrogação e venceu o jogo.

Semi-final

Disputa do 3° lugar

Final 

 Juventus: Omar; Dorval, Paulo Roberto, Amarildo e Flávio; Corina, Diogo e Rui; Paulinho (Betinho), Raudinei (Divaldo) e Marquinhos. Técnico: Borracha.
 Guarani: Delmar; Gil Baiano, Fernando, Alceu e Carlão; Vágner Mancini (Mário), Marco Aurélio e Juca; Fábio Bonfim, Gersinho e Paulo Henrique (Assuite). Técnico: Macalé.

Premiação

Ligações externas 
Site oficial do Juventus
Acervo Folha de S.Paulo

1985
Futebol de 1985 no Brasil